

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Stanton A. Coblentz (1896-1982), écrivain et un poète américain de science fiction ;
 William Coblentz (1873-1962), physicien américain.

Autres 
 Coblentz, cratère de la Lune.
 Coblentz autre nom de Coblence